Yip ist der Familienname folgender Personen:
 Alannah Yip (* 1993), kanadische Sportkletterin
 Brandon Yip (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Carissa Yip (* 2003), US-amerikanische Schachspielerin
 David Yip (* 1951), britischer Schauspieler chinesischer Herkunft
 Frances Yip (* 1947), chinesische Sängerin aus Hongkong
 Françoise Yip (* 1972), kanadische Schauspielerin
 Lily Yip (* 1963), US-amerikanische Tischtennisspielerin und -trainerin
 Yip Man (1893–1972), Großmeister der (süd-)chinesischen Kampfkunst Wing Chun
 Yip Pui Yin (* 1987), chinesischer Badmintonspielerin
 Stephen Yip (* 1971), chinesischer Komponist
 Teddy Yip (1907–2003), Motorsportmanager
 Timmy Yip (* 1967), chinesischer Artdirector, Kostüm- und Szenenbildner
 Yip Tsz-Fung (* 1993), Hongkonger Squashspieler
 Wayne Yip, Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Yip Wing-sie (* 1960), chinesische Dirigentin

Yip ist der Mittelname folgender Personen:
 Wang Yip Tang (* 1984), chinesischer Radrennfahrer

yip steht für:
 Pholo (ISO-639-3-Code), Lolo-Sprache der Phù Lá in Yunnan, China

YIP steht für:
 Youth International Party, eine in den 1960er Jahren hoch theatralische, anarchisch ausgerichtete politische Partei in den USA
 Willow Run Airport (IATA-Code), Flughafen von Ypsilanti (Michigan), Washtenaw County, Michigan

Abkürzung